Амбардах-Сала — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения. Географический термин  означает «проток».

Якутия 
 Амбардах-Сала — река, правая составляющая р. Чымада, координаты 62°02' с. ш. 135°14' в. д., код ГКГН 463490.
 Амбардах-Сала — река, правый приток р. Амбардах, координаты 59°10' с. ш. 128°22' в. д., код ГКГН 497429.
 Амбардах-Сала — река, левый приток р. Дюсюн, координаты 72°02' с. ш. 123°23' в. д., код ГКГН 418368.
 Амбардах-Сала — река, левый приток р. Кумах-Сала, координаты 72°09' с. ш. 114°19' в. д., код ГКГН 416053.
 Амбардах-Сала — река, левый приток р. Большая Куонамка, координаты 69°21' с. ш. 106°30' в. д., код ГКГН 122113.
 Амбардах-Сала — река, правый приток р. Кюндюкян, координаты 70°07' с. ш. 128°03' в. д., код ГКГН 394028.

См. также 
 Амбардах-Юрях